Trabrennbahn (Hamburg), een buurt op de voormalige paardenrenbaan van Hamburg
Trabrennbahn (metrostation), een station van de Hamburgse metro

Zie ook 
Drafsport